Bohemian Rhapsody ()
 «Bohemian Rhapsody» — песня группы Queen из альбома A Night at the Opera.
 .
 «Богемская рапсодия» () — американо-британский фильм, вышедший в 2018 году.
 Bohemian Rhapsody: The Original Soundtrack — саундтрек фильма «Богемская рапсодия», выпущенный в 2018 году.
  — документальный телевизионный фильм производства «Би-би-си» о песне «Bohemian Rhapsody», вышедший в 2004 году.

См. также